Sankt Peter am Hart est une commune autrichienne du district de Braunau am Inn en Haute-Autriche.

Villages faisant partie de la commune 
Aching, Aham, Am Mühlberg, Aselkam, Bergham, Bogenhofen, Dietfurt, Guggenberg, Hagenau, Hart, Heitzenberg, Hundslau, Jahrsdorf, Luisenhöhe, Meinharting, Moos, Mooswiesen, Nöfing, Ofen, Reikersdorf, Sankt Peter am Hart, Schickenedt, Spraid, Wimm.

Géographie

Histoire

Liens externes 

Commune en Haute-Autriche